Tragium canescens är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Georg Hoffmann. Tragium canescens ingår i släktet Tragium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
canescens